«Земля броненосців» () — оповідання англійського письменника Герберта Веллса. Видане у 1903 році.

Сюжет 

Історія починається з військовим кореспондентом і молодим лейтенантом перед початком бою. Дві сторони вирили окопи і кожен чекає атаки супротивників. Вояки з якими знаходиться кореспондент впевнені у власній передмозі. Вони вважають, що вони переможуть, тому що вони сильно виглядають та вміють добре користуватися гвинтівками та битися. У той час їх вороги, - натовп непідготовлених містян - клерки, фабриканти, студенти, одним словом цивілізовані люди. Вони можуть писати, вони можуть говорити, вони можуть зробити і роблять всякі речі, але вони аматори у стані війни...

Посилання 

 Текст твору

Оповідання Герберта Веллса